Gian Carlo Abelli – politico italiano
 Tullio Abelli – politico italiano

Pagine correlate 
 Abellio